G36 peut faire référence à :
 Autres affections démyélinisantes aiguës disséminées, d’après la Classification internationale des maladies ; 
 HK G36, un modèle de fusil d'assaut ;
 Glock 36, un pistolet autrichien.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres